Santa Caterina (beschermheilige)
 Santa Caterina (Acireale), een plaats in de Italiaanse gemeente Acireale (Catania, Sicilië)
 Santa Caterina (Nardò), een plaats in de Italiaanse gemeente Nardò (Lecce, Apulië)
 Santa Caterina (Palermo), een kerk
 Santa Caterina (Pasian di Prato), een plaats in de Italiaanse gemeente Pasian di Prato (Udine, Friuli-Venezia-Giulia)
 Santa Caterina (Pergine Valsugana), een plaats in de Italiaanse gemeente Pergine Valsugana (Trente, Trentino-Zuid-Tirol)
 Santa Caterina (Roccalbegna), een plaats in de Italiaanse gemeente Roccalbegna (Grosseto, Toscane)
 Santa Caterina Albanese, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (Calabrië)
 Santa Caterina dello Ionio, een gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro (Calabrië)
 Santa Caterina di Valfurva, een plaats in de Italiaanse gemeente Valfurvo (Sondrio, Lombardije), een wintersportcentrum nabij Bormio
 Santa Caterina Villarmosa, een gemeente in de Italiaanse provincie Caltanissetta (Sicilië)